Bruinkapjungletimalia
 Büttikofers jungletimalia
 Gevlekte jungletimalia
 Javaanse zwartkapjungletimalia
 Maleise zwartkapjungletimalia
 Moerasjungletimalia
 Temmincks jungletimalia
 Tickells jungletimalia
 Witbuikjungletimalia